Управление контртеррористической и финансовой разведки (, TFI) — подразделение министерства финансов США, задачами которого являются сбор информации и подготовка экспертных оценок по экономическим и валютно-финансовым вопросам, изучение экономического положения иностранных государств, предупреждение о событиях и тенденциях в финансовой сфере, которые могут затронуть интересы безопасности США. В соответствии с законом № 12333 от 4 декабря 1981 «О разведывательной деятельности Соединённых Штатов» входит в состав разведывательного сообщества США.

История 
В структуре министерства финансов США разведывательное подразделение появилось в 1961 и тогда называлось Управлением национальной безопасности (Office of National Security), в 1977 оно было переименовано в Управление разведывательного обеспечения (Office of Intelligence Support).
В декабре 2004 получило своё нынешнее название — Управление финансовой разведки и изучения терроризма (Office of Terrorism and Financial Intelligence), при этом круг задач этой структуры был существенно расширен — приоритетами в её деятельности стало отслеживание финансирования террористических групп, финансирования распространения оружия массового поражения в странах, не входящих в «ядерный клуб», и другие ключевые угрозы национальной безопасности США.

Численность персонала и величина бюджета засекречены, по некоторым сведениям, в 2010 финансовом году бюджет Управления составил 64,6 миллионов долларов.

Организационная структура 
Директор Управления по своему статусу является помощником министра финансов США (Assistant Secretary) и назначается на должность президентом с согласия Сената.
Организационная структура Управления включает в себя:
 Управление по финансовым преступлениям и финансированию терроризма ();
 Информационно-аналитическое управление ();
 Управление контроля иностранных активов ();
 Сеть контроля преступности в сфере финансов ();
 Исполнительное бюро конфискации активов ().

Примечания 

Спецслужбы США